Janequeo puede referirse a varios términos, relacionados con la Historia de Chile: 

Janequeo fue una heroína mapuche   que comandó fuerzas militares en la Guerra de Arauco en el Siglo XVI.
Janequeo fue una torpedera chilena que fue hundida en el Bloqueo del Callao durante la Guerra del Pacífico en honor a la heroína.
Janequeo fue un escampavía de la Marina de Chile que se hundió frente a Osorno en 1965. 
Janequeo es un arrecife en las afueras de la Costa de Atacama.
Janequeo es un asteroide que forma parte del cinturón de asteroides